Non-Aqueous Phase Liquids bezeichnen:
 Light Non-Aqueous Phase Liquids, siehe Leichtphase
 Dense Non-Aqueous Phase Liquids, siehe Schwerphase